Полуу́зел ( — «полуузел»;  — «локоть») — одинарный перехлёст двух концов одного и того же троса или концов двух разных тросов. Два троса, скрученных таким образом, что каждый выходит с той же стороны, где начинается. Взаимный обнос двух ходовых концов верёвок. Полуузел, завязанный концами одной верёвки образует простой узел при затягивании на середине верёвки, если завязан одним концом образует простой стóпорный узел на конце верёвки. Простой узел, полуштык, полуузел часто путают между собой из-за их схожего строения, хотя — это разные узлы с различным применением. Полуузел завязывают также, как и простой, но его особенность заключается в том, что он охватывает объект, который проходит через центральную часть узла — это связывающий узел, хотя и — малоэффективный в большинстве случаев. Полуузел является составным элементом многих узлов.

Способ завязывания 
 Обнести предмет.
 Перекрестить оба конца верёвки и переплести их между собой.
 Затянуть, одновременно потянув за оба конца верёвки в противоположные стороны.

Достоинства 
 Узел — прост
 Позволяет плотно связать верёвку на чём-либо или туго утянуть что-либо верёвкой

Недостатки 
 Узел — ненадёжен
 Необходим второй полуузел для закрепления первого

Применение

В быту 
 Закрепление банта на волосах
 Связывание шнурков обуви
 Обвязывание свёртка или упаковки при покупке
 В качестве элемента завязывания множества бытовых узлов

В морском деле 
 При рифлении паруса (сезнёвочные штыки)

См. также 
 Коренной конец — один из двух концов троса, который — закреплён и натянут
 Ходовой конец — один из двух концов троса, который — незакреплён, свободен и находится в руках, поэтому им завязывают узел
 Пéтля́ — изогнутый трос
 Колы́шка — петля на верёвке с перекрещенными концами
 Шлаг — оборот верёвки вокруг предмета так, что конец направлен в противоположную сторону
 Полуштык — перекрещивающийся обнос верёвкой предмета

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6
 Грэм Маклахлен, Узлы: карманный справочник: 40 пошаговых инструкций для начинающих; — Москва, Эксмо, 2021. — 160 с.: ил. — (Подарочные издания. Досуг.) 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров

Примечания

Ссылки 
 Полуузел — статья на сайте prouzli.ru

Связывающие узлы
Бытовые узлы

Морские термины